Az SMS jelentései:

 Short Message Service, rövid szöveges üzenet
 Seiner Majestät Schiff, röviden SMS, vagy S.M.S., Őfelsége hadihajója, német rövidítés, az első világháborúban a Német Császári Haditengerészet, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetének hajóinak neve előtt álló rövidítés
 System Managed Storage, egy üzleti cégforma
 Systems Management Server egy Microsoft-szoftver
 Seres Mária Szövetségesei, magyarországi politikai párt